Озтюрк () — турецкая фамилия.

Известные носители 
 Озтюрк, Акын (род. 1952) — турецкий генерал, командующий Военно-воздушными силами Турции.
 Озтюрк, Алим (род. 1992) — турецкий футболист, защитник.
 Озтюрк, Бахар (род. 1984) — американо-турецкая баскетболистка.
 Озтюрк, Кюбра (род. 1991) — турецкая шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2012).
 Озтюрк, Мустафа Кабылулы (1954—1995) — шестикратный чемпион мира по тхэквондо.
 Озтюрк, Себахаттин (род. 1962) — турецкий политик.
 Озтюрк, Себахаттин (род. 1969) — турецкий борец вольного стиля.
 Озтюрк, Сезер (род. 1985) — турецкий футболист, полузащитник.
 Озтюрк, Селен (род. 1980) — турецкая актриса театра и кино.
 Озтюрк, Энгин (род. 1986) — турецкий актёр.
 Озтюрк, Юсуф (род. 1973) — турецкий боксёр.